Biotisch () bezeichnet Vorgänge und Zustände, gelegentlich auch Gegenstände, an denen Lebewesen beteiligt sind.

Beispiele:
 biotische Stoffumsetzungen: durch Lebewesen bewirkte chemische Stoffumwandlungen
 biotische Umweltfaktoren: Faktoren, Zustände der Umwelt, die von Lebewesen verursacht oder beeinflusst werden.
 Probiotisch: gut oder günstig für das Leben (eines Lebewesens).

Weniger gebräuchlich ist die Anwendung des Ausdrucks auf Stoffe, die Bestandteile von Lebewesen sind oder von ihnen gebildet werden. Hierfür ist der Ausdruck biogen gebräuchlicher.

Der Gegensatz ist abiotisch.

Siehe auch 
 Biota
 Biologisch

Literatur 
 

Biochemie
Ökologie